Tune kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Tune, Själland, ort, Greve kommun, Region Själland,

Indonesien 

 Desa Tune, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar